Матч СССР — США по боксу 1970 года проходил 11 февраля в Москве во дворце спорта «Лужники». Руководителем американской сборной на этой встрече был тренер Пат Наппи. После поражения американцев в предыдущем матче в Лас-Вегасе команда была полностью переформирована. По заверению американской стороны, на московский матч прибыл самый сильный на тот момент состав любительской команды. Для тренировок американской стороне был предоставлен дворец спорта ЦСКА. Матч окончился со счётом 9:2 в пользу советской команды. Через несколько дней после матча в Москве состоялся неофициальный матч сборных в Минске, на котором советскую команду представляли вторые номера сборной.

Ссылки 
 

Матчи СССР — США по боксу
Международные спортивные соревнования в Москве
1970 год в боксе
Спорт в России в 1970 году
События 11 февраля
Февраль 1970 года
1970 год в Москве
Международные соревнования по боксу в СССР
Международные соревнования по боксу в России